Größenberg oder Grössenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Grössenberg (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern

 Größenberg (Gemeinde Puchberg), Ortsteil von Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Größenberg (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark), Ortschaft von Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark

Berge:
 Größenberg (Lavanttaler Alpen), 2152 m, in den Lavanttaler Alpen, Steiermark
 Größenberg (Sierningtal), 1188 m, in der Dürre-Wand-Gruppe der Gutensteiner Alpen, Niederösterreich
 Größenberg (Schwarzatal), 1102 m, mit Kleiner Größenberg, 1086 m, in der Reisalpe-Hegerberg-Gruppe der Gutensteiner Alpen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Großenberg